Александр Маккавеев:
 Маккавеев, Александр Николаевич (род. 1944) — российский геоморфолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории геоморфологии Института географии РАН; сын Н. И. Маккавеева.
 Маккавеев, Александр Фёдорович (1835—1913) — русский военный инженер, генерал-лейтенант; преподаватель черчения (с 1871) в Технологическом институте; похоронен на Смоленском православном кладбище (Санкт-Петербург).
 Примечания